Andechs – comune tedesco nel Land della Baviera
 Andechs – famiglia nobile della Baviera
 Monastero di Andechs – monastero benedettino a est del lago Ammersee

Persone 
 Bertoldo IV d'Andechs – conte di Andechs 
 Bertoldo di Andechs-Merania – patriarca cattolico tedesco
 Edvige di Andechs – duchessa di Slesia e Polonia, monaca cistercense a Trzebnica e proclamata santa